Miremont kan syfta på:
 Miremont, Haute-Garonne
 Miremont, Puy-de-Dôme